Dendrerpeton est un genre éteint d’amphibiens temnospondyles du Carbonifère, découvert en Nouvelle-Écosse et en Irlande.
 
On les trouve généralement associés aux genres Lepidodendron et Sigillaria. Ses fossiles sont désarticulés et aplatis, difficiles à interpréter. Chez ce genre, l'étrier était utilisé comme structure de support pour l'oreille plutôt que pour entendre comme dans les tétrapodes plus tard.

Description 
Les spécimens mesurent généralement  et possèdent une large échancrure otique à l'arrière du crâne.

Classification 
Ci-dessous un cladogramme montrant les relations phylogénétiques de Dendrerpeton, de Berman et al., 2010:

Sources 
 Holmes R. B., Carroll R. L. & Reisz R. R., « The first articulated skeleton of Dendrerpeton acadianum (Temnospondyli, Dendrerpetontidae) from the lower Pennsylvanian locality of Joggins, Nova Scotia, and a review of its relationships » dans Journal of Vertebrate Paleontology n° 18,  1998, pp. 64-79.
 Milner A. R., « The temnospondyl amphibian Dendrerpeton from the Upper Carboniferous of Ireland ». Palaeontology n° 23, 1980, pp. 125–141.
 Robinson J., Ahlberg P. E. & Koentges G., « The braincase and middle ear region of Dendrerpeton acadianum (Tetrapoda: Temnospondyli) » dans Zoological Journal of the Linnean Society n° 143, 2005, pp. 577-597.

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie en Irlande
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1853